Galfridus ist der Name folgender Personen:

 Geoffrey von Monmouth (wal.: Gruffudd ap Arthur, auch Sieffre o Fynwy, lat. Galfridus Monemutensis; * um 1100, † um 1154), britischer Geistlicher und Gelehrter
 Galfridus (Galfredus) de Vino Salvo (Geoffrei de Vinsauf; um 1200), Rhetoriker des Mittelalters

Siehe auch:
 Galfred, Galfredus